Coatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Ana Coatepec, ort, Puebla, Huaquechula, 
 San Nicolás Coatepec, ort, Morelos, 
 San Mateo Coatepec, ort, Puebla, Atzitzihuacán, 
 Coatepec, Veracruz, ort, 
 Santa Maria Coatepec, ort, Puebla, San Salvador el Seco, 
 Coatepec (kommun i Puebla), 
 Coatepec (kommun i Veracruz), 
 Coatepec, Ixtapaluca, delstaten Mexiko,

Se även 
Coatepec Harinas (kommun)
Coatepec Harinas

Robotskapade Mexikoförgreningar